Релка — название населённых пунктов в России:
 Рёлка — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Релка — деревня в Усольском районе Пермского края.
 Рёлка — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Релка — деревня в Вагайском районе Тюменской области.